Die Cursa Bombers („Feuerwehr-Lauf“) ist ein Volks- und Straßenlauf über 10 km, der seit 1999 in Barcelona stattfindet. Er wurde ursprünglich von der Feuerwehr in Verbindung mit Nike als Protestaktion ins Leben gerufen, weil der Stadtrat sich weigerte, die Arbeitsbedingungen der Feuerwehr zu verbessern.

Strecke 

Der Rundkurs führt in einer großen Runde durch die Innenstadt von Barcelona. Er beginnt und endet auf dem Passeig de Colom.

Statistik

Streckenrekorde 

 Männer: 27:04 min, Josphat Kiprono Menjo (KEN), 2010 (schnellste Zeit auf spanischem Boden)
 Frauen: 31:25 min, Irene Kwambai Kipchumba (KEN), 2005 (schnellste Zeit auf spanischem Boden)

Siegerliste

Weblinks 
 Offizielle Website

Stadtlauf
Leichtathletikwettbewerb in Barcelona
Laufveranstaltung in Spanien
Gegründet 1999
Erstveranstaltung 1999